TRPM7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 865 амінокислот, а молекулярна маса — 212 697.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ, іонних каналів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів, транспорт, транспорт кальцію. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном цинку, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

TRP-канали